Chałupki (powiat Buski),  een plaats in het Poolse district Buski, woiwodschap Święty Krzyż
 Chałupki (powiat Kielecki),  een plaats in het Poolse district Kielecki, woiwodschap Święty Krzyż
 Chałupki (powiat Niżański),  een plaats in het Poolse district Niżański, woiwodschap Subkarpaten
 Chałupki (powiat Przeworski),  een plaats in het Poolse district Przeworski, woiwodschap Subkarpaten
 Chałupki (powiat Raciborski),  een plaats in het Poolse district Raciborski, woiwodschap Silezië
 Chałupki (powiat Radomszczański),  een plaats in het Poolse district Radomszczański, woiwodschap Łódź
 Chałupki (powiat Sieradzki),  een plaats in het Poolse district Sieradzki, woiwodschap Łódź
 Chałupki (powiat Włoszczowski),  een plaats in het Poolse district Włoszczowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Chałupki (powiat Ząbkowicki),  een plaats in het Poolse district Ząbkowicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Chałupki (powiat Zawierciański),  een plaats in het Poolse district Zawierciański, woiwodschap Silezië